Altekrüger ist der Familienname folgender Personen:

 Güldane Altekrüger (* 1975), deutsche Buchautorin, Bloggerin, Verlegerin und Rezeptentwicklerin
 Harald Altekrüger (* 1955), deutscher Politiker (CDU)